Grosbøll kan henvise til flere personer:
 Thorkild Grosbøll (1948–2020), dansk sognepræst
 Winni Grosbøll (født 1976), dansk lektor og politiker